Elisabeth van Oostenrijk kan verwijzen naar:
 Elisabeth van Oostenrijk (1436-1505) uit het Habsburgse Huis die door haar huwelijk koningin van Polen werd
 Elisabeth van Oostenrijk (1526-1545), dochter van Ferdinand I, echtgenote van Sigismund II van Polen
 Elisabeth van Oostenrijk (1554-1592) uit het Habsburgse Huis die door haar huwelijk koningin van Frankrijk werd
 Elisabeth in Beieren (1837-1898) uit het Huis Wittelsbach die door haar huwelijk keizerin van Oostenrijk werd ("Sisi")